Ousmane Diakité ist der Name folgender Personen:

* Ousmane Diakité (Fußballspieler, 1982) (* 1982), malischer Fußballspieler 
 Ousmane Diakité (Fußballspieler, 2000) (* 2000), malischer Fußballspieler